Alexander Bugge – storico norvegese
 Andreas Bugge – architetto norvegese
 Espen Bugge Pettersen – dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese, portiere
 Johanna Bugge – pittrice e illustratrice norvegese
 Sophus Bugge – filologo e linguista norvegese
 Thomas Bugge – astronomo norvegese